Кли́мовск — микрорайон города Подольска в Московской области. В 1977—2015 годах являлся городом областного подчинения.

Находится в 21 км к югу от МКАД и в 1 км к югу от основной части города Подольска.

Железнодорожная станция Гривно и платформа Весенняя на направлении Москва — Курск.

Население —  чел. ().

Площадь территории Климовска составляла 16,25 км², она занимала большую часть территории нынешнего городского округа (17,27 км²). Протяжённость с севера на юг составляет 4,5 км, с запада на восток — 3,8 км.

География 
Район Климовск находится в южной части города Подольска. Железнодорожной линией делится на две части — восточную (Весенняя) и западную (Гривно). Окружён лесами. В состав района включён парк «Дубрава». Высота центра над уровнем моря — 175 м.

По территории Климовска протекают реки Рожай (Сосновка) и Петрица. Район находится на водоразделе рек Мочи и Рожайки, являющихся правыми притоками первого порядка реки Пахры. Расположен Климовск на Москворецко-Окской равнине, в центре Восточно-Европейской равнины. Климат — умеренно континентальный с относительно мягкой зимой и тёплым влажным летом. Среднеянварская температура — около −10 °C, среднеиюльская — +17 °C. Средняя продолжительность лета — 130 дней. Частое прохождение циклонов с Атлантики и иногда со Средиземноморья обуславливает увеличение облачности. Среднегодовое количество осадков — 550 мм. Больше всего осадков выпадает летом, меньше всего — зимой. Средняя толщина снежного покрова зимой — 8—10 см. Воздух не сильно загрязнён, до строительства эстакады наибольшая концентрация вредных газов была в районе Сергеевского железнодорожного переезда.

Добыча природных ископаемых не ведётся, однако на юго-восточной окраине Климовска расположено месторождение глин и легкоплавких суглинков для кирпича.

В лесах вокруг Климовска водятся белки, ужи и другие животные. Широко распространены птицы (дятлы, синицы, воробьи, снегири, голуби, вороны, грачи, сороки и др.).

Местное самоуправление 
Представительным органом бывшего городского округа Климовск являлся Совет депутатов, который состоял из 19 депутатов избиравшихся по четырём округам. С 27 марта 2008 года и до упразднения (в 2015 году) Совета депутатов его председателем являлся Андрей Николаевич Меньшов.

Главы города 
 1940—1948 Георгий Васильевич Безобразов
 1948—1949 Фонарёв Сергей Семёнович
 1949—1960 Алексей Григорьевич Еньков
 1961—1975 Иван Георгиевич Рожков
 1975—1984 Александр Георгиевич Иванов
 1984—1989 Виктор Прокофьевич Горбань
 1989—1997 Лев Николаевич Архиереев
 1997—2004 Михаил Михайлович Разуваев
 2004—2008 Андрей Николаевич Меньшов
 2008—2013 Евгений Викторович Патрушев
 2013—2015 Владимир Николаевич Иванов

Управление микрорайоном в составе Подольска 
С 13 июля 2015 года Климовск приобрёл статус микрорайона города Подольска.  Эти два избирательных округа поделены примерно наполовину по железнодорожной линии, пролегающей по территории Климовска: 17 округ — восточная часть города (а также прилегающие к нему посёлки Подольской МИС, Гривно и Мотовилово), 16 округ — западная часть города (включая заречный микрорайон Климовска).

 Начальники территориального управления «Климовск»
 Лаптев Павел Викторович 
 Эмиль Ерусланович Акки

История 

Город получил своё название от деревни Климовка, которая в XIX веке располагалась на территории современного Климовска.

По одной из версий (изложена в книге краеведа Михаила Некрасова «История Климовска»), первые упоминания о деревне Климовке приходятся на 1826 год. Именно сюда, к дороге из Москвы на Тулу, княгиня Елизавета Вяземская отселила своих крестьян, назначив старостой жителя Коледино Климента (Клима) Семёнова. От его имени предположительно и пошло название деревни. Климовка была местом обслуживания проезжающих по Тульскому тракту путников. Согласно «Поземной книге населённых и ненаселённых земель Московской губернии», вышедшей в 1865 году, деревня Климовка вошла в состав Колединской волости. Помимо содержания постоялых дворов крестьяне занимались земледелием, а зимой извозом дров. Климовское сельское общество включало в себя 62 временнообязанных крестьянина, которым в надел была выделена 201 десятина 1200 саженей земли.

По другой версии, деревня Климовка была основана в 1882 году на месте болот и лесов.

Развитие Климовска тесно связано с историей машиностроительного завода. Проложенная в непосредственной близости от деревни железная дорога позволила группе фабрикантов начать в 1882 году строительство завода по производству деталей для ткацких станков. Так появилось «Товарищество механических изделий по изготовлению запасных частей к текстильному оборудованию». Наиболее крупными потребителями продукции нового завода были серпуховские фабрики, Никольская мануфактура Саввы Морозова, Богородско-Глуховская мануфактура и др.

В 1893 году в Климовке проживало 228 человек.

С 1910 года в Климовке начал работу небольшой кирпичный завод.

В 1917 году был организован Климовский сельский Совет. К 1928 году Климовск превратился в рабочий посёлок с развитой промышленностью. Со временем помимо «Товарищества… по изготовлению запасных частей…» (в 1918 году переименован в Климовский машиностроительный завод (КМЗ)) появлялись новые заводы: в 1930 году — фетрообувная фабрика, в 1934 году — фабрика игрушек, в 1936 году — Климовский штамповочный завод (завод № 188, завод № 711, п/я 6).

К 1940 году посёлок был полностью электрифицирован, 52 % жилой площади оборудовано водопроводом и канализацией, 47 % — центральным отоплением.

7 октября 1940 года Климовск стал городом. На момент образования в городе имелась больница, амбулатория, два здравпункта, четыре школы (две начальные, семилетка и десятилетка). К этому времени в Климовске проживало 11 тысяч жителей. Незадолго перед войной на территории рынка был построен хлебозавод.

Великая Отечественная война 
В 1941 году город оказался в прифронтовой зоне, подвергаясь неоднократным авиационным бомбёжкам. С самолётов сбрасывались листовки с предложением сдаться в плен. Многие жители участвовали в боевых действиях, все взрослые климовчане участвовали в строительстве оборонных укреплений. Некоторые записывались в партизаны и народное ополчение. Крупнейшие градообразующие предприятия — КМЗ (во время войны заводу был присвоен № 750) и КШЗ — были частично эвакуированы (КМЗ в Пензу и Ташкент, КШЗ в Новосибирск), а частично переоборудованы под производство продукции для армии. Штамповочный завод производил патроны, а машиностроительный — мины. Многие жители Климовска были представлены к наградам.

Из документов Московского областного НКВД известно, что с 1 ноября 1944 года на территории КШЗ появился охраняемый лагерь — шестое лагерное отделение проверочно-фильтрационного лагеря № 174, который с 1943 года базировался в Подольске. В нём содержались красноармейцы и офицеры, попавшие во время войны в плен или находившиеся в окружении. Вместимость лагеря составляла 1 000 человек.

В июне 1944 года одно из отделений КШЗ было выделено в самостоятельное Центральное конструкторское бюро №3 (ЦКБ-3), которое после войны получило название Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина (КБАЛ).

После войны 
После войны город стал очень быстро развиваться. Машиностроительный завод вновь вернулся к производству ткацких станков. В 1946 году в Климовск переведено особое конструкторское бюро № 44 (ОКБ-44, позднее НИИ-44, с 1949 года — филиал ЦНИИточмаша), а в 1950 году — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, до 1961 года — НИИ-61, п/я 7, п/я 98).

В 1947 году открыли плотину через Петрицу.

1954 год — «год рождения» воинской части Климовска — в/ч 34608, она же 309-й Центральный радиопеленгационный узел связи Главного разведывательного управления, который был предназначен для отслеживания самолетов-носителей ядерных боеголовок и разведывательной авиации потенциального противника. 

В 1955 году по решению Министерства оборонной промышленности в Климовске был создан филиал особого конструкторского бюро №16 (ОКБ-16, позднее КБТМ, КБточмаш им. А.Э. Нудельмана).

В 1960 году был открыт дом культуры «Машиностроитель» (ул. Ленина). На следующий год начинается асфальтирование улиц. Улицы Школьную и Центральную (сейчас — Ленина) асфальтируют первыми. В 1967 году на Центральной улице около дома культуры установлен памятник Ленину (скульптор — Н. В. Томский) и обелиск «Скорбящей матери» на Октябрьской площади (скульптор — Л. П. Земсков). 5 ноября 1970 года у Привокзальной площади открывается памятник климовчанам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В 1965 году учреждена «Книга почёта передовиков социалистического соревнования города Климовска», куда заносятся имена людей, внёсших особо большой вклад в развитие Климовска (95 имён). Через 10 лет при КМЗ открывается музей трудовой славы.

В 1968 году появился завод по производству железобетонных конструкций и строительных изделий (сейчас ОАО «Завод ЖБИ»).

В 1976 году сдано в эксплуатацию новое здание школы № 1. 28 января 1977 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Климовск отнесён к категории городов областного подчинения.

В 1991 году произошёл августовский переворот. В ночь на 26 августа была попытка сноса памятника Ленину около ДК «Машиностроитель».

В 1993 году Климовск вошёл в число городов-наукоградов и получил пятую категорию среди городов с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек.

В 1994 году при взрыве в редакции газеты «Московский комсомолец» погиб климовчанин Дмитрий Холодов (советский и российский журналист), сейчас одна из улиц города носит его имя.

29 мая 1999 года муниципальное образование «Город Климовск Московской области» внесено в федеральный реестр муниципальных образований Российской Федерации.

В последнем году XX века открылся Климовский историко-краеведческий музей.

2002 год — утверждён герб Климовска.

В 2004 году в городе появилось бесперебойное водоснабжение.

В 2005 году муниципальное образование «Город Климовск» получило статус городского округа.

В начале 2015 года была сформирована рабочая группа по вопросу объединения городских округов Подольска, Климовска и Подольского муниципального района в единый городской округ Подольск. В комиссию вошли представители всех трёх преобразуемых муниципальных образований.

1 июня 2015 года городской округ Климовск упразднён как муниципальное образование и включён в состав городского округа Подольск вместе с Подольским муниципальным районом. 13 июля 2015 года упразднён город областного подчинения Климовск как административно-территориальная единица, вошёл в состав города областного подчинения Подольск.

Население 

 Демография
Динамика демографических показателей представлена в таблице:

Климовский центр занятости населения приводит следующие данные (городской округ Климовск на 1 января 2013 года)
Численность населения — 56 077 человек
Экономически активное население — 32 413 человек
Занятое население — 29 781 человека
Численность безработных граждан — 158 человек
Количество вакансий — 518
Среднемесячная заработная плата за 2012 год — 22 187 руб.

Экономика 
На 1 января 2010 года на территории муниципального образования осуществляли деятельность 217 организаций промышленности и науки. Основные виды выпускаемой продукции: полимерные трубы и соединительные части, насосы, компрессоры и оборудование к ним, пластиковые окна и двери, пищевые продукты, крепёжные изделия, потребительские товары из пластика, бумага, картон, мебель, продукция оборонного назначения.

Научные разработки и проектно-изыскательские работы на территории города осуществляют:
 Центральный НИИ точного машиностроения (разработка образцов вооружений);
 ООО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина» (Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина);
 НТЦ «Версия»;
 ЗАО «Би-вест».

Предприятия города:
 Климовский специализированный патронный завод (производство боеприпасов);
 Завод «Джилекс» (производство насосов и насосного оборудования);
 Климовский трубный завод;
 Климовский лакокрасочный завод;
 Климовский опытно-экспериментальный завод;
 Завод «Хамелеон»
 Фабрика деревянных игрушек «Климо».
 Климовский завод монетных заготовок ООО «ГУРТ»

Общий экономический оборот на территории города за 2009 год составил 16,1 млрд рублей против 13,9 млрд рублей в 2008 году (+15,1 %).

В 2010 году общий экономический оборот составил 21,5 млрд рублей (рост по сравнению с 2009 годом — 23,3 %)

В 2009 году в бюджет города поступило 1 137,5 млн рублей (+35,9 % к 2008 году). План по доходам выполнен на 98,5 %. Основным доходным источником городского бюджета в 2009 году был налог на доходы физических лиц — 261,28 млн рублей (2008 год — 183,1 млн рублей). Расходные обязательства бюджета выполнены на сумму 1 198,13 млн рублей (2008 год — 932,97 млн рублей). Основной удельный вес составили расходы на образование — 38,7 %, здравоохранение, физическую культуру и спорт — 37,2 %, жилищно-коммунальное хозяйство — 5,2 %, социальную политику — 5,2 %, культуру, кинематографию — 5,5 %. По состоянию на 1 января 2010 года долговых обязательств у муниципального образования «Городской округ Климовск» не было.

В реальном секторе экономики в 2009 году трудилось 7 043 человека, в бюджетном секторе экономики средняя численность работников составила 3 551 человек. В целом по городу в 2009 году численность работников выросла по сравнению с 2008 годом на 1,8 % и составила 15,6 тыс. человек.

Строительство 

Первая волна активной застройки города была в конце 20-х, начале 30-х годов XX века. Была отремонтирована больница, построены первый детский сад, стадион, ясли, появились 4 школы (первая была основана ещё в XIX веке). В 1927 году Моссовет ассигновал КМЗ 150 тысяч рублей (по тем временам — огромные деньги) на постройку 30-квартирного дома, а уже в следующем, 1928 году, завод взял ссуду в Московском городском банке на сумму 250 тысяч рублей на строительство домов для рабочих. Ремонтируются заводские казармы, сооружаются трёхэтажные кирпичные дома на улице Заводской, малоэтажные деревянные дома. В заводском посёлке сооружается сразу 10 общежитий на 12-16 комнат. Активно возводятся собственные дома — если первый рабочий посёлок был основан ещё в конце XIX века, то в 30-х годах следующего их было уже четыре. В 1933 году все посёлки и Климовка были объединены. Если в середине третьего десятилетия жилой фонд составлял 29,3 тысяч кв. м., то всего за период с 1935 по 1938 год он вырос до 48,2 тыс. кв. м. Строительство первого четырёхэтажного дома было начато в 1938 году. За год до этого было создано жилищное управление. Перед войной весь посёлок был электрифицирован, 52 % домов имели водопровод и канализацию, 8 % всех улиц было замощено. За 2 года до войны, в посёлке проживало примерно 10900 жителей.

Во время Великой Отечественной войны многие объекты подвергались бомбёжкам, много дорог было разбито, иногда бомбы попадали в дома, в Петрицу. Однако, жителям города удалось защитить такой важный объект, как КМЗ.

После войны началась вторая волна строительства. Началась она со сноса бараков. Взамен их сооружались двухквартирные шлакобетонные дома и двухэтажные восьмиквартирные (такие дома до сих пор сохранились, например на Южном посёлке, на Гривно последние из них находились на Школьной улице и были снесены в 2014 году). На Центральной (сейчас — Ленина) улице возводили трёхэтажные дома, на Лесной (сейчас — Рожкова) появились другие многоэтажные дома. С 1947 года в городе обновили водопровод и электросети. В конце пятого десятилетия в городе открылся больничный комплекс.

Основными строительными организациями Климовска до 70-х годов XX века были строительные управления крупнейших предприятий — КМЗ в западной части города, КШЗ и ЦНИИточмаш в восточной его части. В 1969 году на базе Управления капительного строительства КШЗ было создано «Строительное управление № 80» (СУ-80, позднее СМУ-80, «Спецстроймонтаж № 1»), на счету которого строительство значительной части зданий и сооружений северо-восточной части Климовска.

Последняя волна строительства началась уже в нашем столетии. Сначала начался ремонт тротуаров и дорог во дворах домов. Были приняты решения о сносе некоторых домов. Началось активное строительство многоквартирных домов с количеством этажей от 10 до 16. Был открыт торгово-развлекательный центр «Хамелеон». 31 октября 2007 года открылась Сергеевская эстакада, заменившая железнодорожный переезд у деревни Сергеевка. Мост имеет длину 360 метров и ширину 18 метров. Пропускная способность эстакады — более 6000 машин в сутки.

В 2008 году иностранной компанией Raven Russia началась застройка восточной промышленной зоны складами класса А.

По данным на 2003 год в Климовске было 94 улицы.

Транспорт 
По состоянию на 2008 год протяжённость автодорог Климовска составляла 48,2 км. Крупнейшие улицы — проспект 50-летия Октября (центральная на Весенней), Ленина (центральная на Гривно), Победы (около жилых домов и мест отдыха), Школьная (жилые дома), Индустриальная (промышленная зона, гаражи, АЗС «Татнефть»). Через город проходят железная дорога Москва — Севастополь (станции Весенняя и Гривно), а также дорога федерального значения Москва — Симферополь (М-2). 
Автобусные перевозки осуществляют ООО «Автомиг» и автоколонна № 1788 — филиал ГУП МО «Мострансавто».

Автобусные маршруты 
 № 1 Жилой городок — Гривно (станция);
 № 3 Гривно (станция) — м/р «Дубки» (часть рейсов до остановки Ул. Циолковского);
 № 4 Гривно (станция) — Гипермаркет «Глобус»;
 № 29 Гривно (станция) — Подольск (Московская железная дорога);
 № 35 Подольск (Московская железная дорога) — м/р «Дубки»;
 № 62 Фабрика игрушек — дер. Сертякино;
 № 426 Октябрьская площадь — Лесопарковая (станция метро) (Москва);
 № 868 Гривно (станция) — Бульвар Дмитрия Донского (станция метро) (Москва).

Символика 
Герб и флаг города был утверждён 12 апреля 2008 года. Идея герба принадлежит Николаю Климову. Флаг по содержанию аналогичен гербу. Герб и флаг двухцветные — синий цвет вверху и красный внизу. На красном фоне из обеих сторон выходят два ткацких челнока. На синем фоне изображена раскрытая книга. Ранее существовавший герб был принят 31 октября 1977 года. В верхней части герба была золотая надпись Климовск на красном фоне, на красном фоне внизу была изображена часть шестерни, а внутри неё — ткацкие челноки. Все части герба были разделены золотой рамкой. В остальном герб был аналогичен новому.

Гимн Климовска был принят 15 мая 2002 года. Автор текста — Эмма Лозовская, автор музыки — Станислав Гарновский.

Образование 

В Климовске семь дневных школ (4616 учеников на 2008 год, 356 учителей), одна вечерняя (63 ученика на 2008 год) и одна коррекционная (52 ученика на 2008 год). Помимо этого, открыты 98 предметных кружков.

В школах города в 2009 году проходили обучение 4 947 учащихся, было открыто 189 классов. Средняя наполняемость классов составляла 25,5 человека. В дошкольных учреждениях города в 2009 году получали образование 2 183 ребёнка (72 % от общего количества климовских детей дошкольного возраста). 446 выпускников детских садов пошли в первый класс. 193 ребёнка не посещали детсады из-за дефицита мест в дошкольных учреждениях.

В мае 2010 года климовскими школами было выпущено 11 одиннадцатых классов общей численностью 277 учащихся, 20 девятых классов (508 учеников) и восемь девятиклассников коррекционной школы.

Среди педагогов города более 60 почётных работников общего образования Российской Федерации, шесть заслуженных работников образования Московской области, четыре человека имеют звание «Заслуженный учитель России». В городе работают 17 лауреатов именной премии губернатора Московской области и более 60 лауреатов именной премии главы города Климовска. Планируется перенумерация школ, совпадающих с основной частью г.о Подольск

Школа № 1 
Школа № 1 — старейшее учебное заведение города. Она появилась в позапрошлом веке — в 1888 году. До 1976 года она была восьмилеткой и располагалась на улице Школьной в двух зданиях, одно из которых уцелело до сегодняшнего дня. В 1976 году на улице Рощинской было построено новое трёхэтажное блочное здание. По состоянию на 2012 год в школе обучаются более 1280 человек.

С 2006 года имеет статус экспериментальной площадки по внедрению и использованию инновационных образовательных программ, в том числе информационных технологий.
Начальная школа осуществляет образовательную деятельность по адаптированным типовым программам « Планета Знаний» и «Школа 2100».
Школа награждена почётным знаком «За заслуги перед городом II степени».

Лицей (школа № 2) 
Открылась в 1960 году как восьмилетняя школа. Статус лицея присвоен в 2003 году.
1960 г. — год основания климовской восьмилетней школы
1962 г. — год основания климовской средней школы № 2
1997 г. — открытие филиала начальной школы, расширение учебного заведения
1998 г. — присвоение школе статуса школы с углубленным изучением предметов
1998 г. — присвоение почетного звания «Школа года — 98» за творческий поиск, успешное обучение и воспитание
2000—2003 гг. — работа по эксперименту «Разработка и внедрение новых технологий»
2001 г. — присвоение учреждению общественного статуса «Школа развивающего обучения»
2001—2002 гг. — Школа — абсолютный победитель предметных олимпиад в городе
2003 г. — присвоение образовательному учреждению статуса лицея
2005 г. — подтверждение лицеем общественного статуса «Школа развивающего обучения»
2005 г. — лицей занял 1 место в областном конкурсе «На лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны среди учреждений образования Московской области»
2006 г. — Лицей — победитель приоритетного национального проекта «Образование»
2006 г. — Лицей стал экспериментальной площадкой Международной Ассоциации развивающего обучения
2007 г. — Лицей — пилотная базовая школа регионального комплексного проекта модернизации образования
2008 г. — 1 место в областном смотре-конкурсе на лучший кабинет ОБЖ
2008 г. — Лицей — лауреат (1 место) областной краеведческой конференции учащихся Московской области в номинации «Культурное наследие»
2008 г. — Лицей — участник апробации модельной системы оплаты труда в рамках регионального комплексного проекта модернизации образования
2011 г. — Лицей — кафедральное базовое образовательное учреждение ГОУ Педагогическая академия последипломного образования
2012 г. — Лицей — автономное образовательное учреждение
2014 г. — Лицей — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Школа № 3 
1 сентября 1938 года школа № 3 г. Климовска, единственная тогда средняя школа города, приняла первых своих учеников. До Великой Отечественной войны школа сделала два выпуска, в 1940 и 1941 году. Многие выпускники хотели продолжить образование, собирались поступать в вузы. Но начавшаяся война не оставила им выбора. Почти все юноши и многие девушки ушли на фронт. Были призваны и учителя: Скнарин Дмитрий Фёдорович, Оселедько Николай Федосьевич, а позднее и директор школы Хмельницкий Лев Борисович. Занятия же в школе, хоть и с перерывами, но продолжались. Оставшиеся старшеклассники после уроков отправлялись по решению горисполкома от 27 ноября 1941 г. (документ № 2 стр. 11) на оборонную работу: они принимали участие в строительстве оборонительных сооружений, в расчистке снега на железной дороге и шоссе, в заготовке дров для паровозов.
В 2013 году школа отметила 75-летие, специально к которому а здании были заменены все окна на современные из ПВХ, был проведён косметический ремонт фасада, появилось крыльцо с козырьком. В конце июня 2021 года приступили к капитальному ремонту здания Лицея Климовска на улице Ленина, 23 (ранее — Климовская школа №3).

Гимназия им. Подольских курсантов (Школа № 4) 

Гимназия является правопреемницей средней общеобразовательной школы № 4, а также по фактам училища ППУ , открытой 27 февраля 1938 года. Первоначально школа располагалась в бараке на современной ул. Дм. Холодова (бывш. Февральская). После Великой Отечественной войны школа переехала на ул. Заводскую д.4б, где в настоящий момент находится ПТУ № 78. В 1974 г. на проспекте 50-летия Октября, д. 18 было построено новое здание, где по сегодняшний день обучают и воспитывают более тысячи юных климовчан.

Отдельной строкой в образовательной деятельности школы прописано патриотическое воспитание. Работа учащихся и педагогов по увековечиванию подвига Подольских курсантов была отмечена на всесоюзном уровне. И в 1988 г. распоряжением Совета министров РСФСР средней общеобразовательной школе № 4 было присвоено имя Подольских курсантов.

Статус гимназии присвоен в 1996 году, одновременно с этим образовательное учреждение было признано лучшей школой Подмосковья.

Гимназия имени Подольских курсантов награждена памятными знаками отличия:

1. «Ветеран Подольских военных училищ. Октябрь 1941 г.» (1995 год)

2. «За заслуги перед городом» 2 степени (2013 год)

Школа № 5 
Открылась в 1959 году. МОУ СОШ № 5 с углублённым изучением отдельных предметов носит имя Дмитрия Холодова, который в ней учился.

Школа № 6 
Учебное заведение начало свою работу 1 сентября 1966 года.

Школа № 7 
Начало работу 1 сентября 2020 года.

Культура 
 Историко-краеведческий музей
 Музей Подольских курсантов (располагается в Гимназии им. Подольских курсантов)
 Музей этнографии и русского быта (располагается в Гимназии им. Подольских курсантов)
 Музей природы (располагается в Гимназии им. Подольских курсантов)
 Детский парк культуры и отдыха
 Парк культуры и отдыха «Дубрава»
 Дом культуры им. 1 мая
 Дом культуры «Машиностроитель»
 Универсальный спортивно-оздоровительный центр «Юность».
 Библиотечная система (4 филиала)

Спорт 
В 1978 году в городе прошла летняя спартакиада народов СССР — «Боевой смотр здоровья миллионов тружеников города и деревень». Во время эстафеты Олимпийского огня на Олимпиаде-1980 факелоносцем от города Климовска был выбран токарь КМЗ, герой социалистического труда Алексей Колесов. КШЗ выпустил в честь Олимпиады партию спортивных патронов «Олимп», а созданный в 1980 году ансамбль «Климовчанка» принял участие в открытии игр.

В мае 2008 года в Климовске открылся универсальный спортивный центр «Юность» с плавательным бассейном. Рядом с «Юностью» расположен стадион «Весна». В юго-западной части города работает физкультурно-спортивный комплекс «Заречье», в состав которого входит стадион «Труд». В 2005 году в Климовске открыт спортивный клуб инвалидов «Русич».

В УСЦ «Юность» с 2012 года базируется и проводит домашние матчи мини-футбольный клуб «КПРФ», выступающий в российской суперлиге.

Климовск в культуре 
  — Домработница (мини-сериал)

Города-побратимы 

  Новочебоксарск (Россия)
  Ихтиман (Болгария)

Примечания

Литература 
 
Некрасов М.А. История города Климовска. Часть I: История города Климовска до 1940 года. — Подольск: ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», 2010. — 280 с. — ISBN 5-7151-0185-9

Ссылки 
 Официальный сайт города Климовска 
 История герба Климовска 
 Храмы города Климовск 
 Климовск в энциклопедии «Мой город» 

Климовск
Населённые пункты, упразднённые в 2015 году
Городской округ Климовск